est un film muet américain réalisé par Arvid E. Gillstrom, sorti en 1918.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : 
 Réalisation : Arvid E. Gillstrom
 Scénario : Arvid E. Gillstrom, Adrian Johnson
 Photographie : H. Alderson Leach
 Montage :  
 Musique : 
 Producteur : William Fox
 Société de production : Fox Film Corporation
 Pays d'origine : 
 Langue : intertitres en anglais
 Format : Noir et blanc — 35 mm — 1,33:1 — Son : Muet
 Genre : Comédie
 Durée : 50 minutes
 Dates de sortie :
  :

Distribution 
 Jane Lee : Jane Williams
 Katherine Lee : Kaatherine Williams
 Charles Slattery : Harry Williams
 Edward Bagley : le majordome

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1918
Court métrage américain
Comédie américaine
Film réalisé par Arvid E. Gillstrom
Film en anglais
Film muet américain
Film américain en noir et blanc
Film de Fox Film Corporation